Stojan může být:

 podkladové technické zařízení, podpůrná součástka
 malířský stojan
 stativ
 Stojan (jméno) – bulharské mužské křestní jméno
 Antonín Cyril Stojan (1851–1923) – moravský duchovní a politik

Externí odkazy